Miejscowości w USA:
 Sumpter – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Baker
 Sumpter – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Sumpter (ang. Sumpter Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Bradley
 Sumpter (ang. Sumpter Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cumberland
 Sumpter (ang. Sumpter Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Sumpter (ang. Sumpter Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk